Salvatore D'Elia – calciatore italiano
Salvatore D'Elia – latinista e storico italiano